Барер — фамилия. Известные носители:

 Барер, Арнольд Семёнович (1927—2013) — советский и российский физиолог, профессор, участник подготовки космонавтов, лауреат Государственной премии СССР (1978) и Государственной премии России (2002). 
 Барер, Бертран (1755—1841) — французский адвокат и революционер.
 Барер, Симон (1896—1951) — российский и американский пианист.